Демазюр (; [дэмазю́р]) — французская фамилия.

  — французский публицист, историк и газетный издатель.
  — французский спортсмен, участник Олимпийских игр (1952, 1960).
  — французский пастор и поэт, автор сочинения «Давид» (1566).
  — французский математик, глава национального Математического общества.

Примечания